1498 км, 1498-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1498 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Свердловская область). Код 259222
 1498 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Краснодарский край). Код 514830